Goody ist der Familienname folgender Personen:

 Gordon Goody (1930–2016), britischer Postzugräuber
 Jack Goody (1919–2015), britischer Ethnologe, Anthropologe und Kulturtheoretiker
 Jade Goody (1981–2009), britische TV-Darstellerin
 Roger Goody (* 1944), britischer Biochemiker, Direktor am Max-Planck-Institut für molekulare Physiologie

Goody’s bezeichnet:
 Goody’s, eine griechische Fastfood-Restaurantkette 
 verschiedene Autorennen des US-amerikanischen NASCAR-Motorsportverbandes:
Goody’s 250
Goody’s 500
Goody’s Cool Orange 500
Goody’s Headache Powder 500